Böhn ist ein Familienname. Träger des Namens sind:

 Andreas Böhn (* 1963), Professor für Literaturwissenschaft und Medien an der Universität Karlsruhe

Siehe auch:
 Boehn
 Boehn (Adelsgeschlecht), Name eines Uradelsgeschlechts, aus dem Herzogtum Pommern